Hiderabade ou Hyderabad é uma cidade da província de Sinde, no Paquistão. Situa-se nas margens do Indo. Tem cerca de  mil habitantes. Foi fundada em 1768 para capital do emirado de Sinde.

Cidades do Paquistão